Eckartsberg steht für:

Orte:
 Eckartsberg (Mittelherwigsdorf), Ortsteil von Mittelherwigsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Eckartsberg (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eckartsberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich

Berge:
 Eckartsberg (Breisach am Rhein) in Breisach
 Eckartsberg in Thüringen, ein Nebengipfel des Grendel

Eckartsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Eckartsberg (1815–1896), preußischer Generalmajor
 Benjamin von Eckartsberg (* 1970), deutscher Illustrator und Autor
 Jeff Stephan Klotz von Eckartsberg (* 1990), deutscher Autor und Verleger
 Johann Ludwig von Eckartsberg (1723–1793), preußischer Generalmajor
 Max von Eckartsberg (1862–1919), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Eckartsberga
 Eckartsburg
 Eckersberg